

Sigle 
 Sistema Bibliotecario d'Ateneo
 Sport Boys Association, società calcistica peruviana

Codici 
 SBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Santa Barbara, Santa Barbara (California), Stati Uniti